Ибия ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Триангулу-Минейру-и-Алту-Паранаиба. Входит в экономико-статистический  микрорегион Араша. Население составляет 23 060 человек на 2006 год. Занимает площадь 2 707,582 км². Плотность населения — 8,5 чел./км².

История 
Город основан 7 сентября 1923 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 314.047.883,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 14.187,84 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,797 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический.

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс